Папатомас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Григорий (Папатомас) (род. 1960) — митрополит Перистерийский.
 Хризостом (Папатомас) (род. 1970) — митрополит Кирийский.